Cadaval (gemeente), een gemeente in het Portugese district Lissabon
 Cadaval (freguesia), een freguesia in bovenvermelde gemeente